L'expression tirer à bout portant signifie faire feu avec une arme à une distance très rapprochée de la cible.

À bout portant peut désigner :
 À bout portant, manga de Sora Inoue ;
 À bout portant, film de Fred Cavayé sorti en 2010 ;
 À bout portant (), film de Don Siegel sorti en 1964.